Fastosarion robusta är en snäckart som först beskrevs av Gould 1846.  Fastosarion robusta ingår i släktet Fastosarion och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
robusta